How Long puede referirse a:

«How Long», canción del grupo Ace de 1974.
«How Long», canción de la banda Hinder de 2005.
«How Long», canción de Charlie Puth de 2017.

Véase también:
«How Long Will I Love You?», canción de la banda The Waterboys de 1990.
«How Long Will I Love You?», versión de Ellie Goulding de la canción anterior.
«How Long Has This Been Going On», álbum de Van Morrison de 1996.